Rote Zone steht für:

 Rote Zone (Kampfmittelräumung), Gebiet mit absolutem Betretungsverbot aufgrund extremer Munitionsbelastung
 Rote Zone (Westwall), Evakuierungsgebiet im Bereich des Westwalls im Zweiten Weltkrieg
 Rote Zone (Kriminalroman), Kriminalroman von Asbjørn Jaklin (2014)

Siehe auch:
 Zone rouge, Hauptkampfzonengebiete des Ersten Weltkriegs in Frankreich